Molekulska formula -{C6H14O2}- se može odnositi na:
 2-Butoksietanol
 1,6-Heksandiol
 2-Metil-2,4-pentanediol
 Pinakol
 1,1-Dietoksietan